Daulatpur (Gurdaspur), een plaats in India
Daulatpur (Una), een plaats in India